Sisters of Mercy, ordre religieux ;
 Sisters of Mercy, titre d'une chanson de Leonard Cohen provenant de son premier album ;
 The Sisters of Mercy, groupe de rock gothique anglais des années 1980, dont le nom est inspiré de la chanson de Leonard Cohen.